Община Кнежево () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Кнежево. Относится к региону Баня-Лука.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Кнежево составила 10 428 человек, по переписи 1991 года —  15 457 человек.

Этнический состав населения общины Кнежево по переписи 1991 года (в границах 1991 года):
 сербы — 13.263 (68,30 %);
 хорваты — 4.770 (24,56 %);
 боснийские мусульмане — 1.071 (5,51 %);
 югославы — 169 (0,87 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 145 (0,74 %).
Всего: 19.418 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 20 населённых пунктов, в том числе город Кнежево.

Список населённых пунктов общины Кнежево с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

История 
После боснийской войны община Скендер-Вакуф была переименована (вместе с её административным центром) в общину Кнежево. Из 38-ми населённых пунктов 18 отошли к Республике Сербской, образовав общину Кнежево, к которой также отошли 2 населённых пункта (Горни-Коричани и Дони-Коричани) из довоенной общины Травник (остальные нп которой отошли к ФБиГ). Часть довоенной общины Скендер-Вакуф/Кнежево (из сёл Добратичи, Давидовичи, Кричичи и Мелина) была выделена в отдельную общину Добретичи в составе Среднебоснийского кантона ФБиГ.

Достопримечательности 
Старая церковь Святого Николая, Деревянная церковь Святого Николая, Деревянная церковь в Яворани — храм Сербской православной церкви, расположенный в населённом пункте

Примечания 

Общины Республики Сербской